

Patronymes 
Perovski (masculin ; ) ou Perovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Perovski (1787-1838), écrivain et homme d'état de l'Empire russe
 Lev Alexeïevitch Perovski (1792-1856), personnalité politique et minéralogiste russe
 Lev Nikolaïevitch Perovski (1816-1890), homme politique russe
 Nikolaï Perovski (1785-1858), personnalité politique russe
 Olga Perovskaïa (1902-1961), écrivain russe
 Sofia Perovskaïa (1853-1881), anarchiste russe
 Vassili Perovski (1794-1857), général de cavalerie russe

Patronyme russe